Jefimow () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Jefimowitsch Jefimow (1900–2008), sowjetischer Karikaturist
 Iwan Jefimowitsch Jefimow (1795–1841), russischer Architekt
 Iwan Semjonowitsch Jefimow (1878–1959), russisch-sowjetischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Michail Nikiforowitsch Jefimow (1881–1919), russischer Pilot

 Witali Nikolajewitsch Jefimow (* ~1937), russischer Physiker
 Wladimir Wenediktowitsch Jefimow (1949–2012) russischer Schriftdesigner

Efimov ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Efimov (* 1960), georgischer Schachspieler

Efimov steht für:
 (2754) Efimov, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jefimowa